Anthony Thomas Smith – brytyjski polityk
 Anthony D. Smith – brytyjski socjolog
 Anthony Smith (koszykarz) – amerykański koszykarz